Bloom algal
Taxonomia de Bloom
Bloom (efeito)

Música
Bloom (canção de Radiohead do álbum The King of Limbs)
Bloom (álbum de Audio Adrenaline)
Bloom (álbum de Eric Johnson)
Bloom (álbum de Lou Rhodes)
Bloom (EP) de G.NA

Desambiguação